MWZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mwanza (Tanzania)